Marcel Roy peut désigner :
 Marcel Roy (né en 1942), cycliste canadien ;
 Marcel Roy (1902-1976), syndicaliste CGT, ajusteur mécanicien, secrétaire de la Fédération CGT des Métaux.

Voir aussi 
 Marcel-Claude Roy (1936-2018), homme politique

Notes et références